Onderdistrict in Indonesië
 Siman (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Siman (Kepung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Siman (Sekaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Siman (Siman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java